Rusałka pawik – motyl

Ryby 
 Ustnik pawik
 Bass pawik
 Drętwa pawik